Балтени има више значења:

 Балтени (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Балтени (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Балтени (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Балтени (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Балтени (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Балтени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Балтени (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Балтени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Балтени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Балтени (Горж), општина у округу Горж у Румунији
 Општина Балтени (Олт), општина у округу Олт у Румунији
 Општина Балтени (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији